Ирина Мелик-Гайказян:
 Мелик-Гайказян, Ирина Вигеновна (род. 1960) — российский ученый.
 Мелик-Гайказян, Ирина Яковлевна (1922—1998) — советский и российский ученый, жена Вигена Иосифовича.